Jalůvka může být:

 jalůvka - též jalovice nebo jalovička, mladá kráva před prvním otelením
 Velká Jalůvka – rybník v obci Semín v okrese Pardubice

příjmení
 Josef Jalůvka (1955–2015) – český politik
 Ladislav Jalůvka (* 1932) – český malíř a grafik